Шлык — славянский головной убор; разной жёсткости и длины колпак.

Встречается как имя собственное: распространено в виде фамилий.
 Шлык, Александр Аркадьевич (1928—1984) — советский и белорусский биохимик и физиолог растений.
 Шлык, Виктор Фёдорович (род. 1945) — советский, российский актёр драматического театра, критик, журналист, общественный деятель.

Топонимы 
 Верх-Шлык — деревня в Бардымском районе Пермского края на реке Шлыки.
 Усть-Шлык — деревня в Бардымском районе Пермского края при впадении реки Шлыки в Ашап. См. также 
 Шлыки — река в России, протекает в Куединском и Бардымском районах Пермского края.
 Шлыков
 Черношлычники